Эльдар Хусенович Гусенов () — крымскотатарский художник-керамист, орнаменталист. Заслуженный мастер народного художественного промысла Республики Крым (2021).

Биография 
Родился 21 января 1985 года в городе Самарканд, Узбекистан. С 1992 года проживает в Крыму, в городе Симферополь. В 2008 году закончил Таврический гуманитарно-экологический институт, получил диплом специалиста: Дизайн. Промышленная графика. В этом же году он едет в г. Бахчисарай обучаться гончарному искусству у члена Союза художников Украины и России, выпускника Харьковской академии искусств — Абдюля Сеит-Аметова и художника-керамиста Рустема Скибина. Под руководством Заслуженного художника Украины, члена Союза художников Украины и России, искусствоведа Мамута Чурлу изучает традиционное крымскотатарское искусство, народный орнамент и его семантику.
В рамках проекта «Крымский стиль» обучался мастерству художественной росписи по фарфору. Восстанавливает традиционные формы, названия и способы применения аутентичной керамической посуды. Овладев гончарным искусством, а также богатством форм и языка орнаментов крымскотатарской вышивки, создал авторский стиль гравировки по поверхности керамических изделий. Мастер создает авторские орнаментальные сюжеты, закладывая в них глубокое философское содержание. Участник более 50 групповых, международных, Всеукраинских и Всероссийских выставок.

Экспозиции и награды 
Работы экспонировались во многих музеях Крыма, России, Польши, Украины, Узбекистана, Ирана, Германии, а также в Культурном центре Украинского посольства в Париже.

Произведения автора хранятся в крупнейших музеях Крыма, Украины и России, а также в частных коллекциях различных городов Украины, России, Франции, Узбекистана, Ирана, Великобритании, Турции, США, Италии, Канады, Польши, Литвы и других стран зарубежья.

 Диплом «за Знание и искусное применение в керамике национальной орнаментики» (2 национальная выставка-конкурс художественной керамики «КерамПІК у Опішному» Украина, с. Опишня, 21 октября 2010 г.)
 Диплом Института Керамологии (отделение института народознания НАН Украины) за коллекцию современной крымскотатарской керамической посуды. (3 национальная выставка-конкурс художественной керамики «КерамПІК у Опішному» (Украина, с. Опишня, 20 октября 2011 г.)
 Обладатель Международной премии Тебриза за инновации и творчество в ремеслах среди керамистов (2-ое место)
 (международная выставка — конкурс в Тебризе (Университет Исламского Искусства, Иран, 2017).
 В 2021г присвоено почётное звание "Заслуженный мастер народного художественного промысла"

Публикации 
 Эсерлеримде миллий орьнек тилинден файдаланып, чешит мевзуларны ачыкъламагъа тырышам // Къырым. — 2011. — № 55. — 10 сентябрь. — С. 5.
  Ай-мелевше. Эльдар Гусенов, художник-керамист // Авдет. — 2011. — № 47. — 21 ноября. — С. 7.
 Новый крымский стиль // National Geographic. — 2014. — № 5. — май. — С. 1.
 Milliy ornekni yasatkan usta // Nenkecan. — 2011. — № 2. — апрель. — С. 48.
 Ермакова Екатерина. Долгий путь к Санату // Декоративное искусство. — Москва, 2014. — № 2. — С. 45—47.
 Керампик у Опішному: каталог // «Украінське Народознавство» — Опішне — 2011. — С. 40, 68, 73, 96, 126, 155, 157, 162, 164, 188, 189, 265.
 Керампик у Опішному: каталог // «Украінське Народознавство» — Опішне — 2012. — С. 104, 168, 192, 199, 257, 258, 291, 369.
 Усеинова Г. Къырымнынъ орнаменталь анъалери // Янъы дюнья. — 2015. — № 34. — 27 ноября. — С. 8.
 Праздник художественных идей, сплав древности и современности // Голос Крыма. — 2009. — 30 янв.
 Хайтарма. Искусство крымских татар // Каталог выставки [сост. Е. Ермакова]. — : ГМВ, 2014. — 216 стр.
 Эльмара Мустафа. "Къырым услюби"нде янъы эсерлер // Янъы дюнья. — 2010. — № 44. — 12 ноябрь. — С. 8.
 Дух кожного этносу краіни втілюэться у мистецтвi" // Голос Украіни. — 2010 — № 235 — 11 декабрь. С. 1.
 Мидат Озенбол. 85 лет спустя Крымскотатарское искусство в Париже // Полуостров. — 2009. — № 43. — 30 октября. — С. 5.
 Эльмара Мустафа. Художник, дизайнер, керамист // Авдет. — 2009. — № 45. — 9 ноября. — С. 6—7.
 Наджие Аметова. «Юрек Эмиринен» япылгъан санат инджилери // Къырым. — 2010. — № 79. — 20 октябрь. — С. 5.
 Риана Адабаш. Фестиваль, посвященный священному месяцу Рамазан // Авдет. — 2011. — № 36. — 5 сентября. — С. 6—7.
 Усталар сырларнен пайлашалар // Балалар дюньясы. — 2014. — 31 январь. — С. 3.
 Нагъыш устанынъ хатырасына // Янъы дюнья. — 2013. — № 34. — 23 август. — С. 8.
 Къырымнынъ услюби, озьгюнлиги //Къырым. — 2009. — № 12. — 14 февраль. — с. 3.
 Uluslararasi Geleneksel Sanatcilar Bulusmasi Pendik // каталог. — 2013. — Турция, Пендик. — 21—29 сентябрь. — С. 78—79.
 Декоративно-прикладное искусство // каталог [сост. И. Липунов]. — Крым: ТОВ «Фирма „Салта“ ЛТД», 2010. — С. 18—19.
 «Хайтарма означает возвращение» // Восточная коллекция — ФБГУ «Российская государственная библиотека», — ООО «Издательство Юлис» 2014. — С. 128, 134—135.

Примечания 

Художники Украины
Персоналии:Симферополь
Художники Крыма